Příjmení Cano nosí více významných osobností:

 Alfonso Cano (1948–2011) – kolumbijský revolucionář
 Alonso Cano (1601–1667) – španělský malíř, architekt a sochař
 Melchor Cano (1509–1560) – španělský dominikánský mnich, teolog a biskup